Евге́ний Вале́рьевич Анто́нов () — российский хоккеист, сначала нападающий, с 2007 года — защитник.

Биография 
Воспитанник новосибирской хоккейной школы. Игровую карьеру начал в 1992 году в клубе «Металлург» Ачинск, выступавшего в зоне «Сибирь — Дальний Восток» Открытого чемпионата России. В следующем сезоне перешёл в игравшую в Элитной лиге кирово-чепецкую «Олимпию», а с 1995 по 2000 годы представлял новосибирскую «Сибирь», в сезоне 1995/1996 игравшую в Межнациональной хоккейной лиге, а в дальнейшем — в Высшей лиге чемпионата России.

После переходного турнира 2000 года за право играть в Суперлиге, покинул «Сибирь», продолжив играть в других клубах высшей лиги — барнаульском «Моторе», новоуральском «Кедре», северском «Янтаре» и серовском «Металлурге». В 2007 году сменил амплуа нападающего на защитника.

В 2009—2013 годах представлял казахстанский клуб «Бейбарыс» Атырау, в составе которого дважды стал чемпионом страны (сезоны 2010/2011 и 2011/2012) и серебряным призёром её чемпионата (2012/2013).

Достижения 
  Чемпион Казахстана 2010/2011.
  Чемпион Казахстана 2011/2012.
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана 2012/2013.

Ссылки 
 
 
 

Хоккейные нападающие
Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Игроки ХК «Металлург» Ачинск
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Кедр»
Игроки ХК «Нефтяник-Смена»
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Бейбарыс»